A múlt árnyékában, 2012-es brit-német televíziós sorozat
A múlt árnyékában, 2015-ös szlovák televíziós sorozat